Prinz Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (* 10. April 1816 auf Schloss Gottorf, Schleswig; † 5. September 1893 in Fredensborg) war ein österreichischer Feldmarschallleutnant bzw. General der Kavallerie und Inhaber des k. k. Linien Infanterie Regiments Nr. 80, sowie dänischer Generalleutnant à la suite.

Leben

Familienhintergrund 
Prinz Wilhelm wurde am 10. April 1816 in der Residenz seiner Großeltern auf Schloss Gottorf nahe der Stadt Schleswig im Herzogtum Schleswig, damals ein Teil des dänischen Gesamtstaates, geboren. Er war das fünfte Kind und der dritte Sohn des Herzogs Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1785–1831) und dessen Gemahlin Luise Karoline von Hessen-Kassel (1789–1867), sowie ein älterer Bruder von Christian IX., der ab 1863 König von Dänemark war, und Onkel von dessen Sohn Wilhelm, der ab 1863 als Georgios I. König von Griechenland war. Er selbst blieb unverheiratet.

Wilhelms Vater war Oberhaupt des herzoglichen Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, einer entfernten und unbedeutenden Nebenlinie des Zweiges Schleswig-Holstein-Sonderburg des Hauses Oldenburg, die auf Herzog Johann, einen jüngeren Halbbruder von König Christian III. von Dänemark und Norwegen zurückgeht. Als sogenannte abgeteilte Herren erhielten Johann und seine Nachkommen zwar den herzoglichen Titel und Rang, besaßen aber in Schleswig und Holstein lediglich Erbrechte und verfügten über keine souveränen Ländereien. Da Johann viele Söhne hatte, wurde das Herzogtum Sonderburg nach seinem Tod in mehrere kleine Titularherzogtümer aufgeteilt, die jeweils nur aus wenigen Gütern und Kirchspielen bestanden und demzufolge nicht genug Einkommen für eine standesgemäße Lebensführung erbrachten. Wilhelms Vater wurde 1825 vom dänischen König mit dem Schloss Glücksburg belehnt und nannte sich fortan Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg statt -Beck.

Militärkarriere 
Nach Studien am 26. September 1835 als zweiter Rittmeister des Husaren-Regimentes Kaiser Nikolaus I. von Russland Nr. 9 im die Reihen des k. k. Heeres eingetreten, wurde der Prinz am 27. Mai 1839 als erster Rittmeister in das 1. Dragoner-Regiment übersetzt, am 1. September desselben Jahres jedoch wieder zu Nikolaus-Husaren zurück transferiert. In diesem am 27. Januar 1843 in die Majorscharge befördert, avancierte Prinz Wilhelm mit 26. April 1849 zum Oberstlieutenant im Kürassier-Regimente Nr. 8 und machte Feldzuge 1848 in Italien die Schlacht bei Sommacampagna, das Gefecht bei Salionze, die Schlacht bei Custozza, das Gefecht bei Volta und die Einnahme von Mailand im Hauptquartiere des Feldmarschalls Grafen  Radetzky (1766–1858) mit.

Galerie

Auszeichnungen 
 Dannebrogorden, Großkreuz
 Dannebrogmann
 Elefanten-Orden
 Russischer Orden der Heiligen Anna, Großkreuz
 Hausorden vom Goldenen Löwen, Großkreuz
 Hausorden Albrechts des Bären, Großkreuz
 15. August 1859: Ordens der Eisernen Krone, II. Klasse
 13. März 1871: Österreichisch-kaiserlicher Leopold-Orden, Großkreuz

Vorfahren

Literatur 
 Adolf von Deitenhofen: Fremde Fürsten in Habsburgs Heer 1848–1898, im Selbstverlage, 1898, S. 120–121. (Digital)
 Franz J. Grüll: Feldzug der k.k. österreichischen Armee in Italien 1848, Typogr.-Literar.-Artist. Anstalt, Wien 1860.
 Eusebio Bava: Der Kampf Italiens gegen Österreich im Jahre 1848, Verlag von Franz Leo. Wien, 1850.
 Huset Glücksborg i 150 år – Første bind af Bo Bramsen, Gyldendals Bogklub 1976. ISBN 87-01-00251-1 (dänisch).
 Bo Bramsen: Huset Glücksborg. Europas svigerfader og hans efterslægt. 2. Auflage. Band 1. Forum, Kopenhagen 1992, ISBN 87-553-1843-6 (dänisch).

Weblinks

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Oldenburg (jüngere Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)
Militärperson (österreichische Habsburger)
Feldmarschallleutnant (Österreich-Ungarn)
General der Kavallerie (Österreich-Ungarn)
Generalleutnant (Dänemark)
Träger des ö.k. Leopold-Ordens (Großkreuz)
Träger des Alexander-Newski-Ordens (Russisches Kaiserreich)
Träger des Eisernen Kreuzes II. Klasse
Träger des Großkreuzes des Dannebrogordens
Träger des Elefanten-Ordens
Träger des Ordens der Heiligen Anna
Träger des Großherzoglich Hessischen Ludwigsordens
Träger des Seraphinenordens
Träger des Erlöser-Ordens
Geboren 1816
Gestorben 1893
Mann